Куварас — греческий топоним. Может означать:
 Куварас (Аттика) — село в Восточной Аттике.
  — село в Западной Греции.